Бойница може да се отнася за:
 Бойница – елемент на фортификационно съоръжение
 Бойница (село) – село в Северозападна България
 Община Бойница – община в Област Видин с център с. Бойница

Вижте също 
 Боймица – град в Северна Гърция
 Бойник (животно) (Philomachus pugnax) – птица от семейство Бекасови